Людовик «Людо» Кук (; 25 сентября 1955, Берхем — 9 октября 1985, Эдегем) — бельгийский футболист, игравший на позиции полузащитника. Был известен благодаря своим мощным дальним ударам.

Биография

Ранние годы 
Родился в Антверпене. С детства занимался футболом, в 9 лет поступил в школу местного клуба «Берхем». Кумиром Людо был итальянец Джанни Ривера. Рослый, но техничный Кук быстро развивался и в начале 1970-х годов дебютировал в основном составе, появившись ещё и в молодёжной сборной Бельгии.

«Берхем» 
В сезоне 1971/1972 16-летний Людо Кук дебютировал в основном составе «Берхема», игравшего во Втором дивизионе, под руководством тренера Рика Коппенса. Игрок привлёк к себе внимание нескольких топ-клубов Бельгии, хотя отец настаивал, чтобы Людо не уезжал из родного города и продолжил выступления за основной состав. Однако летом 1972 года Констант ван ден Сток, президент «Андерлехта», убедил Людо покинуть «Берхем». Цена трансфера составила около 5 миллионов бельгийских франков, что эквивалентно примерно 120 тысячам евро.

«Андерлехт»

Начало 
17-летний Кук попал в команду, в которой играли Франсуа ван дер Эльст, Роб Ренсенбринк, Поль ван Химст, Уго Брос и Жильбер ван Бинст. Главный тренер Георг Кесслер выпустил Людо в ноябре 1972 года в основном составе в матче против «Стандарда» из Льежа. Спустя месяц Кук забил свой первый гол в матче против «Син-Трюйдена». В своём втором сезоне под руководством Урбана Бремса Людовик окончательно закрепился в составе, начав играть важную роль в команде. Он помог ей выиграть чемпионат Бельгии в том сезоне. Кук был довольно умным игроком, который хорошо умел читать игру и обладал отличной техникой удара. Его удары с левой ноги доставляли головную боль многим командам.

Успехи в еврокубках 
В середине 1970-х годов Кук стал ведущим полузащитником «Андерлехта». При помощи Ари Хана он стал одним из мощных столпов полузащиты клуба, являясь одновременно плеймейкером. В 1976 году Кук вышел с командой в финал Кубка обладателей кубков УЕФА, в котором «Андерлехт» выиграл у «Вест Хэма» со счётом 4:2, но по истечении получаса игры Людо получил травму и был заменён.

С этого момента для Кука началась чёрная полоса: постоянно его начали преследовать травмы. Более того, он начал даже злоупотреблять алкоголем, из-за чего пропускал соревнования. Иногда он даже вступал в драки и получал ранения, однако продолжал выступать, несмотря на проблемы. Под руководством Раймона Готальса, которого он знал по работе с национальной сборной, Кук не боялся за своё место в команде. А в 1978 году ему снова покорился Кубок обладателей кубков УЕФА.

Череда травм 
В 1979 году Кук получил серьёзную травму колена, и эксперты в один голос утверждали, что настал конец футбольной карьеры Людовика. Однако спустя девять месяцев Людовик вернулся в клуб и продолжил тренировки. В сентябре 1981 года его ждала ещё одна напасть: в одной из международных встреч против польского «Видзева» он получил очередную травму после подножки противника. Людо унесли на носилках с поля, и он снова должен был ждать месяцы до своего возвращения в строй. Всё больше он боялся того, что не вернётся на свой былой уровень. К концу подходил срок действия контракта с «Андерлехтом», и Людо предлагали перейти в «Льерс», заменив там Эрвина Ванденберга. Свой интерес проявляли «Кёльн» и «Гент». Однако Людо продлил контракт с клубом ещё на два сезона и отказался покидать команду, продолжив выступления после возвращения в строй. Спустя несколько месяцев Людо вошёл в число лучших футболистов Бельгии, однако в гонке за приз игрока года всё-таки не опередил Эрвина Ванденберга.

Кубок УЕФА 
Тренер Томислав Ивич отправил Кука в защиту, и там Людо также приспособился. Вскоре после увольнения Ивича тренером стал знакомый Людовика Поль ван Химст, который выдвинул Кука обратно в полузащиту. Играя под номером 10, Людовик помог команде выйти в финал Кубка УЕФА 1982/1983 годов. Вместе со своим коллегой Хуаном Лозано Людовик прекрасно играл на фланге. В финале была побеждена «Бенфика», и в активе Людовика оказался и Кубок УЕФА.

Путешествие в Италию 
Долгое время ни один европейский клуб не мог купить Кука: это не позволяли совершить и травмы Людовика, и нежелание клубов отпускать игрока. Спустя несколько недель после финала Кубка УЕФА 1982/1983 его приобрёл миланский «Интер» за 45 миллионов бельгийских франков (1 миллион 125 тысяч евро). В Италии Кук играл часто против Эрика Геретса, выступавшего за «Милан». В ноябре 1982 года в матче за сборную Бельгии против Швейцарии Людо получил серьёзную травму и выбыл из обоймы клуба. Спустя год он отправился играть на правах аренды за «Асколи», но не восстановился до конца и не закрепился в клубе.

В сборной 
В сборной Людовик провёл 46 встреч и забил 4 гола. Играл на чемпионате мира 1982 года, где он отметился шикарным голом в ворота сборной Сальвадора, и на чемпионате Европы 1984 года. Однако ни на одном из этих турниров сборная Бельгии даже не зацепилась за награды. Некоторое время он был капитаном в сборной, как и в «Андерлехте».

Гибель 
Последний год своей жизни Людо провёл, играя за «Моленбек». 7 октября 1985 он возвращался после переговоров с клубом «Льерс», с которым ему удалось подписать соглашение. На трассе Антверпен-Брюссель близ города Румст автомобиль BMW Людовика попал в аварию: водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Пострадавшего срочно госпитализировали и отправили в клинику Университета Антверпена, однако не сумели спасти: 9 октября Людовик скончался.

В память о погибшем в Берхеме был переименован стадион клуба. Также в 1980-е и 1990-е в Антверпене проводился футбольный турнир памяти Людо Кука.

Достижения

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Weltfussball.de
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Берхем Спорт»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Моленбек»
Погибшие в автомобильных катастрофах